Le sigle ETA peut désigner :

 en basque :
 Euskadi ta Askatasuna, une organisation basque indépendantiste ;
 en français :
ETA Manufacture Horlogère, une entreprise suisse faisant partie du Swatch Group,
 ETA Planeur, le plus grand planeur biplace au monde en 2005,
 entreprise de travail adapté, en Belgique francophone, une entreprise d’économie sociale dont la spécificité est de proposer un emploi à titre temporaire ou à long terme prioritairement à des travailleurs handicapés,
 entreprise de travaux agricoles, une entreprise spécialisée dans les travaux agricoles qui interviennent auprès des agriculteurs ou des communautés de commune ;
 en anglais :
 Electronic Travel Autorization (en français, autorisation électronique de voyage), renommée Electronic System for Travel Authorization (en français, système électronique d'autorisation de voyage, à la suite des plaintes du gouvernement espagnol,
 Estimated time of arrival (en français, heure d'arrivée estimée).